Formaggio – alimento
 Carla Formaggio – cestista italiana
 Dino Formaggio – filosofo, critico d'arte e accademico italiano
 Giuseppe Formaggio – calciatore italiano